Die From the Cradle World Tour [] (englisch: für „Aus-der-Wiege-Welttournee“; auch bekannt als Blues World Tour und Nothing but the Blues World Tour) war eine dreijährige Konzerttournee des britischen Rockmusikers Eric Clapton, um sein am 13. September 1994 veröffentlichtes Album From the Cradle vorzustellen und zu vermarkten. Wie auch schon bei der Journeyman World Tour ging Clapton vor und nach dem Veröffentlichungsdatum seines Werkes auf Tour. Die Welttournee startete am 20. Februar 1993 in der Londoner Royal Albert Hall und endete am 3. März 1996 ebenda.

Insgesamt bestritt Clapton 159 Konzerte während der gesamten Tournee und bereiste dabei die Kontinente Asien, Europa und Nordamerika. Der Brite trug während der Tournee fast ausschließlich Blues-Titel vor, die er als Coverversion für sein Album neu interpretierte. Zum Ende der Welttournee spielte Clapton auch einige seiner Hits wie Tears in Heaven, Circus Left Town, My Father’s Eyes und Layla. Wie auch schon zahlreiche vorherige Tourneen des Briten, war die From the Cradle World Tour ausverkauft. Während der Tour trat Clapton vor über einer Million Besuchern auf und nahm mehr als 35 Millionen US-Dollar ein.

Der Oscar-prämierte Regisseur Martin Scorsese hielt Claptons Blues-Reise auf den Veröffentlichungen Nothing but the Blues (Dokumentarfilm, 1995) und Martin Scorsese Presents the Blues: Eric Clapton (Musikalbum, 2003) fest.

Tourneegeschehen 
Während der gesamten Tournee reiste Clapton 13 mal zwischen Nordamerika, Asien und Europa hin und her. Insgesamt spielte Clapton 174 Konzerte während der From the Cradle World Tour und trat allein in der Londoner Royal Albert Hall 48 mal auf. Clapton bereiste während der Tournee nach einigen Jahren erstmals wieder Kanada und trat für drei Konzerte Anfang Oktober 1994 im Land auf. Auch die Sonderverwaltungszone Hongkong bereiste Clapton seit der Journeyman World Tour von 1990 erneut. In den skandinavischen Ländern trat Clapton nun wieder intensiver auf, obwohl diesmal kein Konzert in Finnland veranstaltet wurde. Auch nach Österreich und Portugal machte der Brite keinen Halt. Am häufigsten war Clapton in Japan, Großbritannien und den Vereinigten Staaten zu sehen.

Obwohl sich das Tourneepensum nahezu gleich an der Journeyman World Tour orientierte, schob Clapton während dieser Tournee mehrere Pausen zur Erholung und Probe ein. An elf Terminen musste der Rockmusiker seine Tournee unterbrechen, um für beispielsweise Fernsehauftritte in den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich, sowie Wohltätigkeitsveranstaltungen und Konzerte mit ausgewählten Zuschauern zur Verfügung zu stehen. Insgesamt war Clapton rund 13 Monate lang auf Tournee, mit Daten, die auf ungefähr drei Jahre verteilt worden waren. Wie auch schon beider Journeyman World Tour, der Clapton-Harrison-Tour und der 1992 Eric Clapton World Tour kam auch hier das Soldano/Cornish Guitar Routing System zum Einsatz. Neben seiner Signatur-Stratocaster nutzte Clapton auch Vintage-Gitarren.

Besetzung 
Während der Tournee traten folgende Musiker auf.

Konzerttermine

Anmerkungen 
Das Konzert am 24. Februar 1993 war Teil der Grammy Awards 1993. Am 15. Juni 1993 spielte Clapton in einer NBC-Fernsehsendung. Am 18. September 1993 nahm der Brite an einem Benefizkonzert für King Edward VII’s Hospital teil. Vom 1. bis 3. Oktober 1993 spielte Clapton als Teil der Benefizkonzerte für das Chemical Dependency Centre. Am 19. Januar 1994 spielte der Brite während der Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Veranstaltung 1994. Am 2. Mai 1994 nahm Clapton an einem Benefizkonzert für die T.J. Martell Foundation teil. Am 24. und 28. September 1994 trat Clapton zunächst bei der Sendung Saturday Night Live (Staffel 20; Episode 1) auf und war danach Teil einer VH1-Fernsehsendung. Am 11. und 12. Mai 1955 fanden Konzerte in Erinnerung an Stevie Ray Vaughan statt. Am 13. Dezember 1955 trat der britische Sänger in der Sendung Later with Jools Holland auf. Am 15. und 16. Dezember 1995 nahm Clapton an Benefizkonzerten von Gary Brooker teil.

Weblinks 
 Komplettes Tour-Archiv

Einzelnachweise 

Eric Clapton
Musiktournee 1993
Musiktournee 1994
Musiktournee 1995
Musiktournee 1996